Nood Gods (Jean de Bloc) - beeld van Jean de Bloc
 Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods (Bergharen) - rijksmonument in Bergharen
 De nood Gods - terracotta sculptuur van Lucas Faydherbe
 Nood-Godsbrug - brug in Delft